Œuilly (Aisne)
 Œuilly (Marne)